Robinho (1984) — futebolista brasileiro
Róbson Michael Signorini (1987) — futebolista brasileiro
Robert Brito Luciano (1987) — futebolista brasileiro
Robinho (jogador de futsal) (1983) — jogador de futsal brasileiro naturalizado russo
Robinho Pinga (1974–2007) — criminoso brasileiro
Robinho Tavares (????) — baixista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes